Elaine Mineiro, também conhecida como Elaine do Quilombo Periférico, nascida em 06 de fevereiro de 1984 na cidade de São Paulo, é uma ativista do movimento negro, movimentos de cultura, política brasileira e vereadora pelo município de São Paulo com  22.742 votos. Atuante nos direitos das pessoas negras e periféricas, é filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), pelo qual, nas eleições municipais de 2020 desempenhou o papel de “cabeça de chapa” no mandato coletivo Quilombo Periférico. Atua, principalmente, no enfrentamento a ações racistas no poder público. 

Foi a primeira mulher negra na Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, foi presidente da Subcomissão de Cultura e integra a Comissão de Cultura, Educação e Esportes. É corregedora da Câmara Municipal de São Paulo.

O Quilombo Periférico e a Bancada Feminista foram as primeiras candidaturas coletivas eleitas na cidade de São Paulo. 

Vereadoras do Brasil
Vereadores da cidade de São Paulo
Membros do Partido Socialismo e Liberdade
Ativistas dos direitos humanos